La cathédrale Saint-Pierre peut désigner :

Allemagne 
 la cathédrale Saint-Pierre de Bautzen ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Brême ;
 la cathédrale Saint-Pierre d’Osnabrück ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Ratisbonne ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Trèves ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Worms.

Angola 
 la cathédrale Saint-Pierre de Namibe.

Australie 
 la cathédrale Saint-Pierre d'Adélaïde.

Bénin 
 la cathédrale Saint-Pierre-Claver de Lokossa.

Bolivie 
 la cathédrale Saint-Pierre d'Aiquile.

Burkina Faso 
 la cathédrale Saint-Pierre de Banfora.

Canada 
 la basilique-cathédrale Saint-Pierre de London ;
 la Cathédrale Saint-Pierre-aux-Liens de Peterborough ; 
 la Cathédrale St. Peter de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

Colombie 

 la cathédrale Saint-Pierre-Apôtre de Cali.

République du Congo 
 la cathédrale Saint-Pierre-Apôtre de Pointe-Noire.

Côte d'Ivoire 
 la cathédrale Saint-Pierre de San-Pédro.

Croatie 
 la cathédrale Saint-Pierre de Đakovo.

Équateur 
 la cathédrale Saint-Pierre de Guayaquil.

Espagne 
 la cathédrale Saint-Pierre de Jaca ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Soria ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Vic.

États-Unis 
 la cathédrale Saint-Pierre de Belleville ;
 la cathédrale Saint-Pierre d'El Cajon ;
 la cathédrale Saint-Pierre d'Érié ;
 la cathédrale Saint-Pierre-Apôtre de Jackson ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Kansas City ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Los Angeles ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Marquette ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Rockford ;
 la cathédrale Saint-Pierre de San Diego ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Scranton ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Wilmington.

France 
 la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême ;
 la cathédrale Saint-Pierre d’Annecy ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Moûtiers ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Rennes ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Saintes ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Vannes.

Plusieurs anciennes cathédrales ont également porté ce nom :
 l’ancienne cathédrale Saint-Pierre d’Aleth, aujourd’hui en ruine ;
 l’ancienne cathédrale Saint-Pierre de Condom, aujourd’hui église paroissiale ;
 l’ancienne cathédrale Saint-Pierre de Maillezais, aujourd’hui en ruine.

Ghana 
 la cathédrale Saint-Pierre de Kumasi.

Guatemala 
 la cathédrale Saint-Pierre de Zacapa.

Honduras 
 la cathédrale Saint-Pierre-Apôtre de San Pedro Sula.

Inde 
 la cathédrale Saint-Pierre de Pathanamthitta ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Purnia ;
 la cathédrale Saint-Pierre de Visakhapatnam.

Indonésie 
 la cathédrale Saint-Pierre de Bandung ;

Irlande 
 la cathédrale Saint-Pierre-du-Rocher de Cashel.

Italie 
 la cathédrale Saint-Pierre de Frascati.

Malawi 
 la cathédrale Saint-Pierre de Mzuzu.

Maroc 
 la cathédrale Saint-Pierre de Rabat.

Nicaragua 
 la cathédrale Saint-Pierre de Matagalpa.

Ouganda 
 la cathédrale Saint-Pierre d'Hoima.

République dominicaine 
 la cathédrale Saint-Pierre-Apôtre de San Pedro de Macorís.

Royaume-Uni 
 la cathédrale Saint-Pierre d'Exeter en Angleterre.
 la cathédrale Saint-Pierre de Lancaster en Angleterre.
 la cathédrale d'York en Angleterre, aussi dédiée à ce saint.
 la cathédrale Saint-Pierre de Belfast en Irlande du Nord.

Rwanda 
 la cathédrale Saint-Pierre de Kibungo.

Suisse 
 la cathédrale Saint-Pierre de Genève.

Togo 
 la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul d'Aného
 la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Kara

Voir aussi 
 
 
 

Pierre
~